

Населені пункти та їхні частини
 Ружиці — село в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ружиці — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ружиці — частина села Дмосін-Перший в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ружиці — частина села Воля-Дуцька в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки